Ratschew ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Ratschew (* 1972), österreichische Theater-, Film- und Fernseh-Schauspielerin
 Nedju Ratschew (* 1915), bulgarischer Radrennfahrer